Diniz ist als eine portugiesische Form von Denis ein portugiesischer männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt. Eine weitere Form des Namens ist Dinis.

Namensträger

Familienname 
 Alex Diniz (* 1985), brasilianischer Radrennfahrer
 André Diniz (* 1975), brasilianischer Comiczeichner
 Debora Diniz (* 1970), brasilianische Anthropologin
 Duarte Diniz (* 1995), portugiesischer Rugby-Union-Spieler
 Fabiana Diniz (* 1981), brasilianische Handballspielerin
 Gabriel Diniz (1990–2019), brasilianischer Sänger
 Gentil Diniz Barreto (1910–1988), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Mossoró
 Hildemar Diniz, alias Monarco (1933–2021), brasilianischer Sänger und Komponist
 Jacy Diniz Rocha (* 1958), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von São Luíz de Cáceres
 Luciana Diniz (* 1970), brasilianische Springreiterin
 Marcus Diniz (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Diniz (* 1970), brasilianischer Rennfahrer und Unternehmer
 Renan Souza Diniz (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Yohann Diniz (* 1978), französischer Leichtathlet

Siehe auch 
 Dinis (BKS)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Portugiesischer Personenname